Ґірдвайнай (Расейняйський район)
 Ґірдвайнай (Ретавське самоврядування)